Le qualificazioni del singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Lourdes Domínguez Lino (ultimo turno)
  Stefanie Vögele (primo turno) 
  Chanelle Scheepers (primo turno)
  Ol'ga Govorcova (primo turno)
  Madison Keys (ultimo turno)
  Anabel Medina Garrigues (qualificata)
  Simona Halep (qualificata)
  Sílvia Soler Espinosa (ultimo turno)

 Lauren Davis (ultimo turno)
 Jamie Hampton (ultimo turno)
 Daniela Hantuchová (ultimo turno)
 Lesja Curenko (qualificata) 
 Andrea Hlaváčková (qualificata)
 Anna Tatišvili (primo turno)
 Mallory Burdette (qualificata)
 Garbiñe Muguruza Blanco (qualificata)

Qualificate

  Andrea Hlaváčková
  Lesja Curenko
  Melanie Oudin
  Mathilde Johansson

  Mallory Burdette
  Anabel Medina Garrigues
  Simona Halep
<li>  Garbiñe Muguruza Blanco

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Internazionali d'Italia 2013
WTA Tour 2013